Župnija Videm je lahko:

 Župnija Videm ob Savi, Škofija Celje
 Župnija Dobrepolje - Videm, Nadškofija Ljubljana

Glej tudi 

 Župnija Sv. Vid pri Ptuju (Videm pri Ptuju), Nadškofija Maribor